Il campionato di pallavolo maschile ai Giochi panafricani si svolge con una cadenza di ogni quattro anni durante i Giochi panafricani. Introdotto nei giochi nel 1965, alla competizione partecipano un totali di 12 squadre nazionali africane.

Edizioni

Medagliere

Voci correlate 
 Pallavolo femminile ai Giochi panafricani
 Giochi panafricani